Маццо́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
  (род. 1961) — итальянский фехтовальщик.
 Маццони, Анджоло (1894—1979) — итальянский инженер и архитектор.
 Маццони, Ги (1929—2002) — французский шахматист.
 Маццони, Джузеппе (1808—1880) — итальянский политик, активный участник Рисорджименто.
 Маццони, Якопо (1548—1598) — итальянский писатель и философ.